Le Mzi ou M'zi  est une région d'Algérie située dans les hauts plateaux centre, dans la wilaya de Laghouat.

Wilaya de Laghouat